Andrés Olivas ist der Name folgender Personen:

* Andrés Olivas (Fußballspieler) (* 1967), spanischer Fußballspieler
 Andrés Olivas (Leichtathlet) (* 1998), mexikanischer Leichtathlet